Mokka bezeichnet:

 Mokka (Kaffee), eine Zubereitungsart für Kaffee
 Mokka (Stadt), eine Hafenstadt im Jemen
 Mokka (Farbton), einen bräunlichen Farbton
 Opel Mokka, ein Automodell von Opel

Mokka ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Mokka (1912–1999), deutscher Sänger klassischer Musik und Literat
 Irene Mokka (1915–1973), rumänische Schriftstellerin, Lyrikerin und Pianistin

Siehe auch:
 Mocca
 Mocha
 Moka